Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 9. и 11. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу светске првакиње из 1999. у Севиљи бранила је Франка Дич из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 15 земаља.

 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године.

Најбољи резултати у 2001. години 
Девет најбољих бацачица диска 2001. године пре почетка светског првенства (3. августа 2001) заузимале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП. 2001.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC -8

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2001. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. За пласман међу 12 финалисткиња квалификациона норма износила је 63,00 метара, коју су испуниле 4 такмичарке (КВ), а 8 се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 18:20, група Б у 20:15 по локалном времену.

Финале 
Такмичење се одржало 25. августа 2001. година у 16:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном